Sequela – concetto medico
 Sequela – concetto teologico
 Sequela – opera di Dietrich Bonhoeffer
 Diritto di sequela – istituto dell'ordinamento giuridico italiano

Altri progetti